Psary – comune rurale polacco
Psary – frazione polacca
Psáry – comune ceco